Seznam divizij z zaporedno številko 96.

Seznam 
 Pehotne
 96. pehotna divizija (ZDA)
 96. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi